Ягодновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область
 Ягодновское сельское поселение — входит в Ольховский район

Рязанская область
 Ягодновское сельское поселение — входит в Сараевский район